Rodnina ist der Name von:

 Irina Konstantinowna Rodnina (* 1949), russische Eiskunstläuferin

 Marina Rodnina (* 1960), Biochemikerin